Охо́тск — наименование нескольких географических объектов на Дальнем Востоке.

 Охотск — рабочий посёлок в России, административный и промышленный центр Охотского района Хабаровского края.
 Охотск — региональный аэропорт, расположенный в 12 км от посёлка Охотска Хабаровского края.
 Охотск — российский морской порт в Хабаровском крае.
 Охотск — округ в префектуре Хоккайдо Японии.